Мамулашвили () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Мамулашвили, Арсен Антонович (псевдоним — Лалиони, 1866—1918) — грузинский писатель-беллетрист.
 Мамулашвили, Гига Теймуразович (род. 1991) — российский футболист, нападающий.
 Гришашви́ли, Иосиф Григорьевич (настоящая фамилия — Мамулаишвили; 1889—1965) — грузинский советский поэт.
 Мамулашвили, Каха Нугзарович (1985) — грузинский самбист и дзюдоист.
 Кикия (Ясон) Мамуалишвили (1881—1913) — грузинский революционер-террорист.